Chora (Amorgos), een plaats in Griekenland, op het eiland Amorgos
 Chora (Andros), een plaats in Griekenland, op het eiland Andros
 Chora (Astypalaia), een plaats in Griekenland, op het eiland Astipalaia
 Chora (district), een district in Afghanistan
 Chora (stad), een stad in het district Chora in de provincie Uruzgan in centraal Afghanistan
 Chora (Griekse term), een Griekse term voor een centrale plaats in een bepaalde streek, met name op de Griekse eilanden
 Chora (geslacht), een vlindergeslacht
 Chora, een bijna uitgestorven boomsoort uit de fantasy-cyclus Het Rad des Tijds